Grudna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grudna, un village du powiat de Nowy Tomyśl ;
 Grudna, un village du powiat d'Oborniki ;
 Grudna, un village du powiat de Złotów ;
dans la voïvodie de Łódź
 Grudna, un village du powiat de Bełchatów